Valleyfield (Newfoundland en Labrador), plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Valleyfield (Prins Edwardeiland), plaats in de Canadese provincie Prins Edwardeiland
 Salaberry-de-Valleyfield, stad in de Canadese provincie Quebec
 Valleyfield (Schotland), plaats in Schotland